Giuseppe Cardone (Pavia, 3 de março de 1974) é um futebolista italiano que atualmente joga no Parma.

Cardone, Giuseppe
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas do Bologna Football Club 1909
Futebolistas da Associazione Calcio Milan
Futebolistas do Lanerossi Vicenza Virtus
Futebolistas do Piacenza Calcio
Futebolistas da Associazione Calcio Cesena
Futebolistas do Modena Football Club